El Pajonal kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Pajonal, Argentina, Catamarca,

Mexiko 

 El Pajonal, Chiapas, Catazajá, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar